DJG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tiska, Djanet, Algeria